Marty Riessen e Margaret Court hanno battuto in finale Allan Stone e Betty Stöve 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Margaret Court (Campioni)
 Tony Roche /  Billie Jean King (terzo turno)

 Jan Kodeš /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Aleksandre Met'reveli /  Ol'ga Morozova (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1975